Каровилли () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 1522 человека (2008 г.), плотность населения составляет 37 чел./км². Занимает площадь 41 км². Почтовый индекс — 86083. Телефонный код — 0865.

Покровителем населённого пункта считается святой Santo Stefano del Lupo.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/